M86 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Mitrailleuse Zastava M86, copie de la mitrailleuse Kalachnikov.

Sciences 
Astronomie
 M86, une galaxie lenticulaire de la constellation de la vierge.

Médecine
 Ostéomyélite, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute  
 Autoroute hongroise M86 reliant Csorna à Szombathely.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres